Карлсбад 1929 був четвертим із чотирьох знаменитих міжнародних шахових турнірів, що проходили в курортному містечку Карлсбад (Чехословаччина)(Нім: Karlsbad, Чеш: Karlovy Vary). Іншими подібними турнірами були Карлсбад 1907, 1911 and 1923..

Турнір 1929 року проходив у готелі Кургаус Імперіал (Кайзербад). Двадцять два шахових майстри брали участь у круговому турнірі з 30 липня до 28 серпня 1929. Чемпіон Світу Олександр Алехін не грав, але написав шість репортажів для The New York Times впродовж турніру. У турнірі брала участь Чемпіонка світу серед жінок Вера Менчик. Контроль часу був дві години на перші 30 ходів і година на 15 наступних. Перший приз — 20000 крон дорівнював приблизно £125.

Рудольф Шпільман після блискучого старту мав 9/10. Хосе Рауль Капабланка наздогнав лідера в тринадцятому турі. Арон Німцович став одноосібним лідером у останньому турі.

Остаточна перехресна таблиця має вигляд:

{|class="wikitable" style="text-align: center"
! # !! Player !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! 22 !! Total
|-
| 1 || align=left |  ||x ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 || 15.0
|-
| 2 || align=left |  ||½ ||x ||0 ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 || 14.5
|-
| 3 || align=left |  ||0 ||1 ||x ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 || 14.5
|-
| 4 || align=left |  ||½ ||½ ||1 ||x ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||½ ||1 || 13.5
|-
| 5 || align=left |  ||½ ||0 ||½ ||½ ||x ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||0 || 12.0
|-
| 6 || align=left |  |Мілан Відмар|Королівство Югославія}} || 0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||x ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 || 12.0
|-
| 7 || align=left |  ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||x ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 || 12.0
|-
| 8 || align=left |  ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||x ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 || 11.5
|-
| 9 || align=left |  ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||x ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ || 11.0
|-
| 10 || align=left |  ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||½ ||x ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 || 10.5
|-
| 11 || align=left |  ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||x ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||½ ||0 ||½ ||1 || 10.5
|-
| 12 || align=left |  || 0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||½ ||0 ||x ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 || 10.0
|-
| 13 || align=left |  ||  ½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||0 ||½ ||x ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 || 10.0
|-
| 14 || align=left |  ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||x ||1 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 || 10.0
|-
| 15 || align=left |  ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||0 ||x ||½ ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 || 10.0
|-
| 16 || align=left |  ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||½ ||x ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||  9.5
|-
| 17 || align=left |  ||1 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||x ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||  9.5
|-
| 18 || align=left |  || 0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||x ||½ ||0 ||½ ||1 ||  9.0
|-
| 19 || align=left |  ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||x ||1 ||1 ||1 ||  9.0
|-
| 20 || align=left |  ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||x ||½ ||½ ||  8.0
|-
| 21 || align=left |  || ½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||x ||1 ||  6.0
|-
| 22 || align=left |  || 0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||x ||  3.0
|}

Німцович отримав 20000 крон, Капабланка та Шпільман по 12000 кожен, Рубінштейн 8000, Кронен, Беккер, Відмар і Ейве по 5000 кожен, і Боголюбов 3000. Німцович мав стати претендентом на шахову корону і виражав це бажання на візитках. На жаль Алехін переконливо виграв у нього на турнірах в Сан-Ремо 1930 року та Бледі 1931.

Примітки 

Шахові змагання у Європі
Спортивні події 1929
Спортивні змагання в Чехії
Шахи в Чехословаччині
Липень 1929
Серпень 1929